12-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 8 по 13 июля 2008 года на стадионе имени Здзислава Кшишковяка в Быдгоще (Польша). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1989 года рождения и моложе.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 1408 легкоатлетов из 165 стран мира, из них 757 мужчин и 651 женщина.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 40 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 2008 года
Спорт в Польше в 2008 году
Чемпионаты мира в Польше
Международные спортивные соревнования в Быдгоще
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше